Lechuza gavilana es el nombre común de varias aves la familia Strigidae, del orden de las estrigiformes o aves rapaces nocturnas.

Las siguientes especies se denominan habitualmente lechuzas gavilanas:
Surnia ulula, lechuza gavilana o cárabo gavilán.
Todos los miembros del género Ninox.
Uroglaux dimorpha, lechuza gavilana halcón.